Йон Флемминг Ворбюе (; 27 января 1941, Фредериксберг — 13 сентября 1996) — датский футболист, игравший на позициях вратаря и защитника. Основную часть карьеры провёл в датском «Видовре», выступал также за американский «Вашингтон Уипс» и шведскую «Карлскугу».

В составе сборной Дании сыграл двенадцать матчей — восемь раз был капитаном команды.

Карьера 
Свою клубную карьеру Йон Ворбюе начинал в качестве вратаря команды «Видовре». Его дебют в третьем дивизионе Дании состоялся 26 марта 1960 года в матче против «Сундбю». В первом сезоне Йон сыграл в чемпионате 15 матчей и пропустил 13 голов — в 7 матчах оставил свои ворота в неприкосновенности. На протяжении пяти сезонов Ворбюе играл в качестве голкипера, а с августа 1965 года стал играть левым защитником из-за появления в команде вратаря .

В 1966 году Йон впервые выиграл с клубом чемпионат Дании, а спустя два года отправился в американский клуб . По итогам сезона 1968 года попал во вторую символическую сборную NASL. Позже выступал за шведский , а в 1972 году вернулся в «Видовре», где и завершил карьеру.

В составе сборной Дании дебютировал 21 сентября 1966 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы против сборной Венгрии. В общей сложности Ворбюе сыграл 12 матчей за сборную — в восьми встречах выводил команду в качестве капитана.

Статистика по сезонам

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте nasljerseys.com 
 Профиль на сайте Футбольного союза Дании 
 

Футболисты Дании
Футбольные вратари
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Видовре»
Игроки ФК «Вашингтон Уипс»